Jakab László (1851–?) állatorvos
 Jakab László (1875–1940) orvos, szanatórium alapító
 Jakab László (1892–1967) szilágysomlyói író
 Jakab László (1916–1984) labdarúgó
 Jakab László (1953) lovas, edző, hagyományőrző